Vienna steht für

 Vienna (Album), Album der Musikgruppe Ultravox aus dem Jahr 1980
 Vienna (Band), japanische Progressive-Rock-Band
 Vienna (Billy-Joel-Lied), Lied von Billy Joel aus dem Jahr 1977
 Vienna (Ultravox-Lied), Lied von Ultravox aus dem Jahr 1981
 Vienna (Film), ein österreichisch-deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Vienna (Roman), Roman von Eva Menasse aus dem Jahr 2005
 Vienna (Software), ein Computerprogramm
 Vienna (Schiff), ein Passagierschiff der DDSG Blue Danube

Geografie

 italienischer/englischer Name der österreichischen Hauptstadt Wien
 antiker Name der französischen Stadt Vienne in der Colonia Lugdunum

Orte in den Vereinigten Staaten

 Vienna (Alabama)
 Vienna (Georgia)
 Vienna (Illinois)
 Vienna (Louisiana)
 Vienna (Maine)
 Vienna (Maryland)
 Vienna (Missouri)
 Vienna (New Jersey)
 Vienna (New York)
 Vienna (North Carolina)
 Vienna Center
 Vienna (South Dakota), im Clark County
 Vienna (Texas)
 Vienna (Virginia)
 Vienna (Washington D.C.)
 Vienna (West Virginia)
 Vienna (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin
 Vienna Corners (Michigan)
 Vienna Gardens (New Jersey)
 Vienna Junction (Michigan)
 Vienna Woods (Virginia)

Vornamen

 Vienna Duff, britische Psychotherapeutin
 Vienna Teng (* 1978), US-amerikanische Popsängerin

Astronomie

 (397) Vienna, Asteroid
 Vienna Regio, Regio auf dem Asteroiden (243) Ida

Sonstiges

 Vienna RNA Package, bioinformatisches Programmpaket
 Vienna-Virus, Computervirus
 den österreichischen Fußballclub First Vienna FC 1894
 den österreichischen Sportverein Vienna Cricket and Football-Club
 den ehemaligen Codenamen für das Betriebssystems Microsoft Windows 7

Siehe auch
 New Vienna (Begriffsklärung)
 Vienna Capitals
 Vienna Vikings